Hailey kan syfta på:

 Hailey, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Hailey, Idaho – en stad i Blaine County, Idaho, USA
 Hailey, South Oxfordshire – en ort i Ipsden, South Oxfordshire, Oxfordshire, England
 Hailey, West Oxfordshire – en ort och civil parish i West Oxfordshire, Oxfordshire, England

Se även 
 Halley (olika betydelser)